|-
|(69751)||1998 MV17|| align=right|16,0|| align=right|2,631|| align=right|0,143|| align=right|4,32|| align=right|4,268||MBA||22. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69752)||1998 ME32|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,180|| align=right|3,36|| align=right|4,171||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69753)||1998 ML34|| align=right|15,2|| align=right|2,712|| align=right|0,190|| align=right|4,42|| align=right|4,464||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69754)||1998 MM39|| align=right|15,2|| align=right|2,657|| align=right|0,203|| align=right|12,20|| align=right|4,330||MBA||26. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69755)||1998 MQ40|| align=right|16,3|| align=right|2,691|| align=right|0,241|| align=right|3,65|| align=right|4,413||MBA||26. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69756)||1998 OY3|| align=right|16,0|| align=right|2,783|| align=right|0,086|| align=right|3,30|| align=right|4,643||MBA||24. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69757)||1998 OD7|| align=right|14,4|| align=right|2,800|| align=right|0,088|| align=right|7,75|| align=right|4,684||MBA||28. julij 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69758)||1998 OP10|| align=right|13,8|| align=right|2,648|| align=right|0,155|| align=right|10,31|| align=right|4,307||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69759)||1998 OT10|| align=right|14,7|| align=right|2,788|| align=right|0,062|| align=right|3,32|| align=right|4,654||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69760)||1998 PR|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,063|| align=right|4,25|| align=right|4,588||MBA||15. avgust 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69761)||1998 QM4|| align=right|14,5|| align=right|2,639|| align=right|0,158|| align=right|15,65|| align=right|4,286||MBA||21. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(69762)||1998 QS5|| align=right|14,9|| align=right|2,741|| align=right|0,228|| align=right|6,69|| align=right|4,537||MBA||23. avgust 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69763)||1998 QH9|| align=right|15,1|| align=right|2,732|| align=right|0,243|| align=right|15,54|| align=right|4,515||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69764)||1998 QS10|| align=right|14,7|| align=right|2,661|| align=right|0,173|| align=right|12,18|| align=right|4,339||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69765)||1998 QN12|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,237|| align=right|4,69|| align=right|4,409||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69766)||1998 QZ19|| align=right|15,0|| align=right|2,748|| align=right|0,070|| align=right|5,08|| align=right|4,556||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69767)||1998 QA20|| align=right|14,2|| align=right|2,671|| align=right|0,219|| align=right|11,38|| align=right|4,365||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69768)||1998 QF24|| align=right|15,1|| align=right|2,754|| align=right|0,141|| align=right|6,73|| align=right|4,569||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69769)||1998 QM24|| align=right|15,5|| align=right|2,810|| align=right|0,238|| align=right|7,96|| align=right|4,710||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69770)||1998 QN26|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,247|| align=right|9,63|| align=right|4,269||MBA||24. avgust 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(69771)||1998 QT32|| align=right|14,4|| align=right|2,848|| align=right|0,081|| align=right|1,07|| align=right|4,806||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69772)||1998 QU32|| align=right|14,7|| align=right|2,754|| align=right|0,141|| align=right|12,29|| align=right|4,570||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69773)||1998 QT34|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,219|| align=right|4,53|| align=right|4,298||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69774)||1998 QN41|| align=right|14,5|| align=right|2,877|| align=right|0,017|| align=right|1,59|| align=right|4,880||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69775)||1998 QK46|| align=right|14,6|| align=right|3,081|| align=right|0,241|| align=right|14,52|| align=right|5,406||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69776)||1998 QB49|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,146|| align=right|16,65|| align=right|4,411||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69777)||1998 QJ49|| align=right|13,8|| align=right|2,761|| align=right|0,117|| align=right|25,22|| align=right|4,587||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69778)||1998 QM53|| align=right|14,0|| align=right|3,021|| align=right|0,085|| align=right|9,30|| align=right|5,251||MBA||20. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69779)||1998 QZ53|| align=right|16,0|| align=right|2,772|| align=right|0,276|| align=right|8,27|| align=right|4,614||MBA||19. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69780)||1998 QG55|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,339|| align=right|9,93|| align=right|4,584||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69781)||1998 QL59|| align=right|15,2|| align=right|2,760|| align=right|0,217|| align=right|7,77|| align=right|4,584||MBA||26. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69782)||1998 QF60|| align=right|15,2|| align=right|2,915|| align=right|0,049|| align=right|2,54|| align=right|4,975||MBA||26. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69783)||1998 QC67|| align=right|14,8|| align=right|2,783|| align=right|0,142|| align=right|11,99|| align=right|4,642||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69784)||1998 QP70|| align=right|14,7|| align=right|2,696|| align=right|0,185|| align=right|12,04|| align=right|4,427||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69785)||1998 QU71|| align=right|14,4|| align=right|2,608|| align=right|0,175|| align=right|9,57|| align=right|4,212||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69786)||1998 QS77|| align=right|14,0|| align=right|2,963|| align=right|0,088|| align=right|9,04|| align=right|5,099||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69787)||1998 QH80|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,326|| align=right|13,16|| align=right|4,507||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69788)||1998 QY85|| align=right|14,9|| align=right|2,665|| align=right|0,238|| align=right|11,07|| align=right|4,350||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69789)||1998 QS87|| align=right|14,3|| align=right|2,663|| align=right|0,283|| align=right|15,49|| align=right|4,345||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69790)||1998 QM88|| align=right|14,8|| align=right|2,901|| align=right|0,260|| align=right|10,48|| align=right|4,941||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69791)||1998 QG89|| align=right|14,3|| align=right|2,626|| align=right|0,149|| align=right|12,77|| align=right|4,255||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69792)||1998 QS96|| align=right|15,5|| align=right|2,861|| align=right|0,305|| align=right|7,27|| align=right|4,838||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69793)||1998 QV96|| align=right|13,9|| align=right|2,971|| align=right|0,055|| align=right|11,49|| align=right|5,120||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69794)||1998 QM104|| align=right|14,9|| align=right|2,947|| align=right|0,085|| align=right|16,82|| align=right|5,057||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69795)||1998 RA3|| align=right|15,4|| align=right|2,887|| align=right|0,070|| align=right|1,92|| align=right|4,904||MBA||13. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69796)||1998 RV5|| align=right|13,9|| align=right|3,006|| align=right|0,125|| align=right|11,07|| align=right|5,212||MBA||15. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69797)||1998 RF6|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,044|| align=right|6,31|| align=right|4,506||MBA||14. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69798)||1998 RU11|| align=right|14,6|| align=right|3,054|| align=right|0,101|| align=right|9,48|| align=right|5,337||MBA||13. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69799)||1998 RD12|| align=right|15,8|| align=right|2,736|| align=right|0,106|| align=right|0,97|| align=right|4,524||MBA||14. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69800)||1998 RD13|| align=right|14,8|| align=right|2,930|| align=right|0,072|| align=right|1,85|| align=right|5,016||MBA||14. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69801)||1998 RS14|| align=right|15,2|| align=right|3,014|| align=right|0,140|| align=right|9,01|| align=right|5,233||MBA||14. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69802)||1998 RX15|| align=right|15,0|| align=right|2,867|| align=right|0,081|| align=right|0,96|| align=right|4,855||MBA||14. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69803)||1998 RL20|| align=right|14,1|| align=right|2,765|| align=right|0,056|| align=right|7,46|| align=right|4,598||MBA||15. september 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(69804)||1998 RV22|| align=right|15,5|| align=right|2,779|| align=right|0,146|| align=right|9,51|| align=right|4,631||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69805)||1998 RF23|| align=right|15,3|| align=right|2,756|| align=right|0,111|| align=right|6,24|| align=right|4,574||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69806)||1998 RC24|| align=right|15,6|| align=right|2,760|| align=right|0,100|| align=right|4,07|| align=right|4,584||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69807)||1998 RE24|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,109|| align=right|3,98|| align=right|4,684||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69808)||1998 RO29|| align=right|15,8|| align=right|2,790|| align=right|0,151|| align=right|12,82|| align=right|4,660||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69809)||1998 RM33|| align=right|14,6|| align=right|2,733|| align=right|0,148|| align=right|5,22|| align=right|4,517||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69810)||1998 RF42|| align=right|14,9|| align=right|2,766|| align=right|0,259|| align=right|7,64|| align=right|4,600||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69811)||1998 RC47|| align=right|15,3|| align=right|2,894|| align=right|0,084|| align=right|16,55|| align=right|4,922||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69812)||1998 RV47|| align=right|15,1|| align=right|2,975|| align=right|0,075|| align=right|9,29|| align=right|5,129||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69813)||1998 RB50|| align=right|15,2|| align=right|2,805|| align=right|0,102|| align=right|4,14|| align=right|4,698||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69814)||1998 RD50|| align=right|14,0|| align=right|2,789|| align=right|0,093|| align=right|12,76|| align=right|4,656||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69815)||1998 RC54|| align=right|14,3|| align=right|3,089|| align=right|0,125|| align=right|7,95|| align=right|5,429||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69816)||1998 RS57|| align=right|14,2|| align=right|2,781|| align=right|0,106|| align=right|9,16|| align=right|4,636||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69817)||1998 RB58|| align=right|15,5|| align=right|2,862|| align=right|0,004|| align=right|2,66|| align=right|4,842||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69818)||1998 RP61|| align=right|14,5|| align=right|2,768|| align=right|0,315|| align=right|7,60|| align=right|4,603||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69819)||1998 RK62|| align=right|15,4|| align=right|2,795|| align=right|0,184|| align=right|13,55|| align=right|4,672||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69820)||1998 RR63|| align=right|14,8|| align=right|2,755|| align=right|0,039|| align=right|6,36|| align=right|4,572||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69821)||1998 RA65|| align=right|15,3|| align=right|2,897|| align=right|0,069|| align=right|1,86|| align=right|4,929||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69822)||1998 RD65|| align=right|14,5|| align=right|3,000|| align=right|0,078|| align=right|0,98|| align=right|5,195||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69823)||1998 RQ68|| align=right|14,7|| align=right|2,879|| align=right|0,092|| align=right|1,43|| align=right|4,885||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69824)||1998 RO70|| align=right|14,3|| align=right|2,772|| align=right|0,147|| align=right|9,42|| align=right|4,614||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69825)||1998 RU71|| align=right|14,9|| align=right|2,910|| align=right|0,111|| align=right|2,72|| align=right|4,963||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69826)||1998 RE72|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,074|| align=right|10,42|| align=right|5,108||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69827)||1998 RR72|| align=right|14,3|| align=right|2,893|| align=right|0,109|| align=right|2,65|| align=right|4,921||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69828)||1998 RX73|| align=right|14,6|| align=right|3,048|| align=right|0,225|| align=right|6,44|| align=right|5,320||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69829)||1998 RS74|| align=right|14,3|| align=right|2,775|| align=right|0,147|| align=right|8,82|| align=right|4,621||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69830)||1998 RA75|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,148|| align=right|11,32|| align=right|4,306||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69831)||1998 RO75|| align=right|14,8|| align=right|2,867|| align=right|0,065|| align=right|6,17|| align=right|4,854||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69832)||1998 RA76|| align=right|15,6|| align=right|2,771|| align=right|0,149|| align=right|2,24|| align=right|4,612||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69833)||1998 RO76|| align=right|14,9|| align=right|3,041|| align=right|0,122|| align=right|11,24|| align=right|5,303||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69834)||1998 RH77|| align=right|14,2|| align=right|2,993|| align=right|0,076|| align=right|9,85|| align=right|5,177||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69835)||1998 RV78|| align=right|14,7|| align=right|2,773|| align=right|0,065|| align=right|10,77|| align=right|4,617||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69836)||1998 SZ2|| align=right|14,8|| align=right|2,790|| align=right|0,125|| align=right|13,04|| align=right|4,660||MBA||18. september 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(69837)||1998 SE4|| align=right|13,6|| align=right|2,981|| align=right|0,112|| align=right|10,81|| align=right|5,146||MBA||19. september 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69838)||1998 SX5|| align=right|14,9|| align=right|2,794|| align=right|0,044|| align=right|6,83|| align=right|4,670||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69839)||1998 SJ10|| align=right|15,4|| align=right|3,054|| align=right|0,178|| align=right|1,16|| align=right|5,335||MBA||18. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69840)||1998 SM10|| align=right|13,7|| align=right|2,972|| align=right|0,150|| align=right|12,98|| align=right|5,123||MBA||16. september 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(69841)||1998 SA12|| align=right|15,0|| align=right|3,094|| align=right|0,143|| align=right|8,28|| align=right|5,442||MBA||22. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69842)||1998 SE20|| align=right|15,2|| align=right|3,005|| align=right|0,114|| align=right|8,44|| align=right|5,209||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69843)||1998 SL22|| align=right|15,2|| align=right|2,917|| align=right|0,085|| align=right|0,93|| align=right|4,982||MBA||23. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(69844)||1998 SY22|| align=right|15,1|| align=right|2,974|| align=right|0,112|| align=right|10,24|| align=right|5,127||MBA||23. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(69845)||1998 SU26|| align=right|13,6|| align=right|3,161|| align=right|0,115|| align=right|16,60|| align=right|5,618||MBA||24. september 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(69846)||1998 SO32|| align=right|15,6|| align=right|2,758|| align=right|0,055|| align=right|5,97|| align=right|4,580||MBA||23. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69847)||1998 SD35|| align=right|16,9|| align=right|1,892|| align=right|0,041|| align=right|20,26|| align=right|2,602||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69848)||1998 SQ35|| align=right|13,6|| align=right|3,069|| align=right|0,093|| align=right|15,98|| align=right|5,375||MBA||22. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69849)||1998 SZ38|| align=right|16,4|| align=right|2,857|| align=right|0,218|| align=right|0,83|| align=right|4,828||MBA||23. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69850)||1998 SN40|| align=right|14,7|| align=right|2,840|| align=right|0,049|| align=right|6,62|| align=right|4,786||MBA||24. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69851)||1998 SY45|| align=right|14,6|| align=right|3,209|| align=right|0,070|| align=right|10,26|| align=right|5,747||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69852)||1998 SH51|| align=right|15,7|| align=right|3,124|| align=right|0,161|| align=right|0,14|| align=right|5,521||MBA||26. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69853)||1998 SP53|| align=right|14,1|| align=right|2,847|| align=right|0,135|| align=right|4,57|| align=right|4,803||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69854)||1998 SS54|| align=right|13,7|| align=right|3,035|| align=right|0,027|| align=right|15,94|| align=right|5,286||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69855)||1998 SX55|| align=right|14,7|| align=right|2,587|| align=right|0,171|| align=right|13,44|| align=right|4,161||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69856)||1998 SZ56|| align=right|14,8|| align=right|2,937|| align=right|0,075|| align=right|3,06|| align=right|5,033||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69857)||1998 SG57|| align=right|15,0|| align=right|2,867|| align=right|0,061|| align=right|2,52|| align=right|4,853||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69858)||1998 SM57|| align=right|14,2|| align=right|2,894|| align=right|0,087|| align=right|3,09|| align=right|4,922||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69859)||1998 SQ57|| align=right|14,1|| align=right|3,090|| align=right|0,142|| align=right|3,29|| align=right|5,431||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69860)||1998 SX57|| align=right|15,2|| align=right|2,810|| align=right|0,068|| align=right|3,71|| align=right|4,711||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69861)||1998 SP58|| align=right|14,4|| align=right|2,969|| align=right|0,079|| align=right|9,44|| align=right|5,115||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69862)||1998 SB59|| align=right|14,9|| align=right|3,008|| align=right|0,141|| align=right|4,22|| align=right|5,216||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69863)||1998 SD59|| align=right|14,6|| align=right|2,932|| align=right|0,098|| align=right|2,27|| align=right|5,021||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69864)||1998 SG59|| align=right|15,1|| align=right|2,805|| align=right|0,141|| align=right|10,54|| align=right|4,698||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69865)||1998 SO60|| align=right|15,2|| align=right|2,878|| align=right|0,129|| align=right|2,36|| align=right|4,880||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69866)||1998 ST60|| align=right|14,4|| align=right|2,878|| align=right|0,073|| align=right|3,07|| align=right|4,882||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69867)||1998 SA61|| align=right|14,4|| align=right|2,900|| align=right|0,066|| align=right|2,70|| align=right|4,938||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69868)||1998 SU61|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,108|| align=right|10,41|| align=right|5,400||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69869)||1998 SX62|| align=right|14,2|| align=right|3,101|| align=right|0,153|| align=right|12,52|| align=right|5,460||MBA||25. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69870)||1998 SM64|| align=right|13,3|| align=right|3,162|| align=right|0,279|| align=right|21,58|| align=right|5,623||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69871)||1998 SW64|| align=right|15,3|| align=right|3,113|| align=right|0,156|| align=right|9,00|| align=right|5,491||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69872)||1998 SY70|| align=right|14,2|| align=right|3,032|| align=right|0,026|| align=right|9,29|| align=right|5,278||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69873)||1998 SB71|| align=right|13,3|| align=right|2,988|| align=right|0,056|| align=right|10,71|| align=right|5,164||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69874)||1998 SQ73|| align=right|13,8|| align=right|3,081|| align=right|0,112|| align=right|14,62|| align=right|5,408||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69875)||1998 SB74|| align=right|14,8|| align=right|3,101|| align=right|0,154|| align=right|3,57|| align=right|5,459||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69876)||1998 SV74|| align=right|14,8|| align=right|3,107|| align=right|0,142|| align=right|6,02|| align=right|5,477||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69877)||1998 SU79|| align=right|15,4|| align=right|2,979|| align=right|0,112|| align=right|2,14|| align=right|5,140||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69878)||1998 SJ81|| align=right|15,6|| align=right|2,804|| align=right|0,079|| align=right|3,03|| align=right|4,695||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69879)||1998 SN81|| align=right|15,1|| align=right|2,802|| align=right|0,082|| align=right|2,78|| align=right|4,689||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69880)||1998 SQ81|| align=right|14,4|| align=right|2,868|| align=right|0,057|| align=right|2,31|| align=right|4,856||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69881)||1998 SL91|| align=right|14,4|| align=right|2,974|| align=right|0,065|| align=right|10,96|| align=right|5,128||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69882)||1998 SP92|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,187|| align=right|16,28|| align=right|5,431||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69883)||1998 SK98|| align=right|14,6|| align=right|3,089|| align=right|0,053|| align=right|11,14|| align=right|5,429||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69884)||1998 SF99|| align=right|14,7|| align=right|3,025|| align=right|0,136|| align=right|16,43|| align=right|5,260||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69885)||1998 SD100|| align=right|13,4|| align=right|3,228|| align=right|0,031|| align=right|22,30|| align=right|5,798||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69886)||1998 SH100|| align=right|14,0|| align=right|2,968|| align=right|0,063|| align=right|9,55|| align=right|5,112||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69887)||1998 SJ100|| align=right|14,4|| align=right|2,686|| align=right|0,099|| align=right|12,89|| align=right|4,402||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69888)||1998 SB102|| align=right|15,3|| align=right|2,937|| align=right|0,129|| align=right|10,16|| align=right|5,032||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69889)||1998 SU110|| align=right|16,6|| align=right|2,427|| align=right|0,109|| align=right|1,93|| align=right|3,780||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69890)||1998 SZ110|| align=right|16,2|| align=right|2,579|| align=right|0,173|| align=right|1,57|| align=right|4,142||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69891)||1998 SF112|| align=right|15,3|| align=right|2,924|| align=right|0,103|| align=right|3,15|| align=right|4,998||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69892)||1998 SF114|| align=right|13,5|| align=right|2,983|| align=right|0,091|| align=right|9,92|| align=right|5,152||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69893)||1998 SL118|| align=right|15,1|| align=right|3,024|| align=right|0,242|| align=right|1,40|| align=right|5,257||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69894)||1998 SD125|| align=right|13,8|| align=right|2,997|| align=right|0,076|| align=right|11,26|| align=right|5,187||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69895)||1998 SA126|| align=right|14,3|| align=right|2,997|| align=right|0,097|| align=right|4,82|| align=right|5,188||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69896)||1998 SE130|| align=right|14,1|| align=right|2,935|| align=right|0,050|| align=right|1,87|| align=right|5,027||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69897)||1998 SN131|| align=right|13,8|| align=right|2,762|| align=right|0,080|| align=right|6,90|| align=right|4,589||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69898)||1998 SX134|| align=right|14,2|| align=right|2,764|| align=right|0,167|| align=right|9,77|| align=right|4,594||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69899)||1998 SZ137|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,117|| align=right|12,73|| align=right|5,377||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69900)||1998 SN138|| align=right|14,6|| align=right|3,109|| align=right|0,206|| align=right|4,22|| align=right|5,481||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69901)||1998 SA141|| align=right|15,3|| align=right|2,968|| align=right|0,093|| align=right|1,58|| align=right|5,113||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69902)||1998 SS141|| align=right|14,8|| align=right|3,035|| align=right|0,062|| align=right|9,78|| align=right|5,286||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69903)||1998 SU142|| align=right|14,9|| align=right|3,041|| align=right|0,129|| align=right|11,45|| align=right|5,303||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69904)||1998 SH143|| align=right|13,5|| align=right|3,176|| align=right|0,102|| align=right|6,41|| align=right|5,659||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69905)||1998 SA146|| align=right|15,0|| align=right|3,067|| align=right|0,040|| align=right|8,92|| align=right|5,371||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69906)||1998 SU146|| align=right|14,3|| align=right|3,085|| align=right|0,054|| align=right|10,76|| align=right|5,419||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69907)||1998 SW146|| align=right|15,3|| align=right|3,059|| align=right|0,200|| align=right|2,31|| align=right|5,350||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69908)||1998 SU153|| align=right|15,1|| align=right|2,793|| align=right|0,023|| align=right|5,22|| align=right|4,666||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69909)||1998 SS154|| align=right|15,3|| align=right|2,915|| align=right|0,231|| align=right|15,51|| align=right|4,975||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69910)||1998 SE155|| align=right|15,4|| align=right|3,071|| align=right|0,210|| align=right|0,74|| align=right|5,382||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69911)||1998 SF155|| align=right|14,2|| align=right|3,052|| align=right|0,055|| align=right|12,39|| align=right|5,331||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69912)||1998 SE156|| align=right|15,3|| align=right|2,918|| align=right|0,039|| align=right|2,03|| align=right|4,984||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69913)||1998 SF157|| align=right|13,7|| align=right|3,099|| align=right|0,103|| align=right|16,48|| align=right|5,455||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69914)||1998 ST158|| align=right|14,4|| align=right|3,056|| align=right|0,163|| align=right|7,23|| align=right|5,340||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69915)||1998 SU165|| align=right|17,3|| align=right|1,887|| align=right|0,098|| align=right|23,85|| align=right|2,591||MBA||23. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(69916)||1998 SV166|| align=right|15,6|| align=right|2,772|| align=right|0,072|| align=right|6,37|| align=right|4,615||MBA||23. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69917)||1998 TF|| align=right|13,2|| align=right|2,716|| align=right|0,180|| align=right|7,91|| align=right|4,475||MBA||10. oktober 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69918)||1998 TP6|| align=right|15,3|| align=right|2,796|| align=right|0,293|| align=right|10,31|| align=right|4,674||MBA||15. oktober 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(69919)||1998 TK9|| align=right|13,7|| align=right|3,201|| align=right|0,096|| align=right|5,61|| align=right|5,727||MBA||12. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69920)||1998 TQ9|| align=right|15,3|| align=right|3,082|| align=right|0,192|| align=right|5,31|| align=right|5,410||MBA||12. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69921)||1998 TM19|| align=right|14,7|| align=right|2,988|| align=right|0,045|| align=right|7,66|| align=right|5,164||MBA||15. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69922)||1998 TF20|| align=right|13,5|| align=right|3,228|| align=right|0,092|| align=right|14,35|| align=right|5,798||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69923)||1998 TR22|| align=right|15,7|| align=right|3,004|| align=right|0,147|| align=right|1,87|| align=right|5,205||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69924)||1998 TX22|| align=right|14,5|| align=right|3,071|| align=right|0,115|| align=right|10,39|| align=right|5,382||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69925)||1998 TU30|| align=right|13,1|| align=right|3,148|| align=right|0,114|| align=right|11,45|| align=right|5,583||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69926)||1998 TZ31|| align=right|14,7|| align=right|2,847|| align=right|0,183|| align=right|3,80|| align=right|4,802||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69927)||1998 TN32|| align=right|15,0|| align=right|3,058|| align=right|0,161|| align=right|11,12|| align=right|5,347||MBA||11. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69928)||1998 TY32|| align=right|14,9|| align=right|2,766|| align=right|0,124|| align=right|9,41|| align=right|4,599||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69929)||1998 TA33|| align=right|15,0|| align=right|3,089|| align=right|0,173|| align=right|1,27|| align=right|5,428||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69930)||1998 TQ33|| align=right|13,2|| align=right|2,762|| align=right|0,147|| align=right|14,66|| align=right|4,588||MBA||14. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69931)||1998 UA|| align=right|13,5|| align=right|2,756|| align=right|0,150|| align=right|34,43|| align=right|4,575||MBA||16. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(69932)||1998 UK|| align=right|15,2|| align=right|3,058|| align=right|0,147|| align=right|12,14|| align=right|5,347||MBA||16. oktober 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(69933)||1998 UA7|| align=right|13,0|| align=right|3,154|| align=right|0,071|| align=right|22,72|| align=right|5,601||MBA||21. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(69934)||1998 US13|| align=right|15,3|| align=right|2,948|| align=right|0,107|| align=right|3,06|| align=right|5,060||MBA||23. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69935)||1998 UA17|| align=right|15,9|| align=right|1,938|| align=right|0,045|| align=right|22,11|| align=right|2,697||MBA||27. oktober 1998||Catalina||CSS
|-
|(69936)||1998 UD17|| align=right|13,9|| align=right|3,068|| align=right|0,048|| align=right|8,26|| align=right|5,374||MBA||17. oktober 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69937)||1998 UZ21|| align=right|14,6|| align=right|2,727|| align=right|0,151|| align=right|10,08|| align=right|4,502||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69938)||1998 US23|| align=right|15,0|| align=right|2,819|| align=right|0,132|| align=right|10,33|| align=right|4,732||MBA||17. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69939)||1998 UQ25|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,126|| align=right|6,01|| align=right|5,156||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69940)||1998 UD26|| align=right|13,9|| align=right|2,766|| align=right|0,151|| align=right|14,01|| align=right|4,601||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69941)||1998 UL30|| align=right|13,6|| align=right|3,072|| align=right|0,077|| align=right|12,14|| align=right|5,383||MBA||18. oktober 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(69942)||1998 UC31|| align=right|14,2|| align=right|2,767|| align=right|0,200|| align=right|9,13|| align=right|4,601||MBA||25. oktober 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(69943)||1998 UE34|| align=right|13,6|| align=right|3,063|| align=right|0,040|| align=right|9,42|| align=right|5,361||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69944)||1998 UM35|| align=right|15,3|| align=right|2,840|| align=right|0,193|| align=right|2,07|| align=right|4,785||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69945)||1998 UD38|| align=right|14,9|| align=right|2,777|| align=right|0,190|| align=right|9,95|| align=right|4,626||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69946)||1998 UU40|| align=right|15,4|| align=right|2,837|| align=right|0,169|| align=right|1,05|| align=right|4,778||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69947)||1998 UZ44|| align=right|14,2|| align=right|3,175|| align=right|0,047|| align=right|9,35|| align=right|5,657||MBA||20. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69948)||1998 VD2|| align=right|15,0|| align=right|3,021|| align=right|0,129|| align=right|1,31|| align=right|5,250||MBA||9. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69949)||1998 VN4|| align=right|14,3|| align=right|3,158|| align=right|0,067|| align=right|10,34|| align=right|5,611||MBA||11. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(69950)||1998 VW4|| align=right|14,3|| align=right|3,210|| align=right|0,231|| align=right|8,36|| align=right|5,751||MBA||12. november 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(69951)||1998 VK6|| align=right|14,8|| align=right|2,774|| align=right|0,202|| align=right|4,67|| align=right|4,621||MBA||11. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(69952)||1998 VW12|| align=right|14,4|| align=right|3,118|| align=right|0,197|| align=right|1,98|| align=right|5,504||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69953)||1998 VO17|| align=right|15,1|| align=right|2,759|| align=right|0,164|| align=right|8,49|| align=right|4,583||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69954)||1998 VC19|| align=right|14,6|| align=right|3,020|| align=right|0,110|| align=right|2,82|| align=right|5,247||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69955)||1998 VK21|| align=right|13,8|| align=right|3,204|| align=right|0,150|| align=right|11,21|| align=right|5,733||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69956)||1998 VP26|| align=right|13,9|| align=right|3,063|| align=right|0,100|| align=right|9,81|| align=right|5,360||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69957)||1998 VM29|| align=right|14,6|| align=right|2,768|| align=right|0,140|| align=right|12,12|| align=right|4,604||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69958)||1998 VP29|| align=right|15,0|| align=right|3,156|| align=right|0,146|| align=right|5,75|| align=right|5,607||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69959)||1998 VM31|| align=right|13,5|| align=right|3,050|| align=right|0,224|| align=right|17,46|| align=right|5,325||MBA||14. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69960)||1998 VN31|| align=right|13,8|| align=right|3,154|| align=right|0,044|| align=right|6,55|| align=right|5,601||MBA||11. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|69961 Millosevich||1998 VS33|| align=right|15,9|| align=right|1,917|| align=right|0,069|| align=right|17,88|| align=right|2,653||MBA||15. november 1998||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(69962)||1998 VX34|| align=right|14,3|| align=right|2,788|| align=right|0,277|| align=right|8,40|| align=right|4,654||MBA||12. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(69963)||1998 VP35|| align=right|13,7|| align=right|2,759|| align=right|0,133|| align=right|10,12|| align=right|4,583||MBA||4. november 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69964)||1998 VM36|| align=right|14,3|| align=right|3,133|| align=right|0,090|| align=right|10,43|| align=right|5,545||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69965)||1998 VN40|| align=right|15,4|| align=right|2,957|| align=right|0,119|| align=right|3,19|| align=right|5,084||MBA||14. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69966)||1998 VF46|| align=right|14,2|| align=right|2,685|| align=right|0,138|| align=right|12,74|| align=right|4,399||MBA||15. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69967)||1998 VS49|| align=right|15,1|| align=right|3,063|| align=right|0,042|| align=right|7,60|| align=right|5,359||MBA||11. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69968)||1998 VX51|| align=right|14,0|| align=right|3,106|| align=right|0,100|| align=right|17,37|| align=right|5,473||MBA||13. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69969)||1998 VX54|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,161|| align=right|21,52|| align=right|5,376||MBA||14. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69970)||1998 WV|| align=right|13,9|| align=right|3,250|| align=right|0,107|| align=right|11,88|| align=right|5,859||MBA||17. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(69971)||1998 WD2|| align=right|13,1|| align=right|2,907|| align=right|0,286|| align=right|11,24|| align=right|4,955||MBA||18. november 1998||Sormano||M. Cavagna
|-
|(69972)||1998 WJ2|| align=right|14,2|| align=right|3,123|| align=right|0,077|| align=right|10,32|| align=right|5,517||MBA||19. november 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(69973)||1998 WO4|| align=right|15,8|| align=right|1,924|| align=right|0,015|| align=right|22,95|| align=right|2,668||MBA||17. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(69974)||1998 WH5|| align=right|13,7|| align=right|3,172|| align=right|0,141|| align=right|24,27|| align=right|5,648||MBA||18. november 1998||Catalina||CSS
|-
|(69975)||1998 WU5|| align=right|14,9|| align=right|2,790|| align=right|0,195|| align=right|12,76|| align=right|4,659||MBA||17. november 1998||Dossobuono||L. Lai
|-
|(69976)||1998 WD6|| align=right|14,2|| align=right|3,046|| align=right|0,173|| align=right|4,51|| align=right|5,317||MBA||18. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|69977 Saurodonati||1998 WL9|| align=right|14,6|| align=right|3,178|| align=right|0,161|| align=right|4,38|| align=right|5,664||MBA||28. november 1998||Monte Agliale||E. Mazzoni; M. Ziboli
|-
|(69978)||1998 WL10|| align=right|14,5|| align=right|3,108|| align=right|0,134|| align=right|4,39|| align=right|5,477||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69979)||1998 WJ14|| align=right|15,0|| align=right|3,101|| align=right|0,141|| align=right|0,64|| align=right|5,460||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69980)||1998 WP15|| align=right|13,0|| align=right|3,199|| align=right|0,055|| align=right|17,19|| align=right|5,721||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69981)||1998 WE16|| align=right|14,8|| align=right|3,220|| align=right|0,091|| align=right|6,64|| align=right|5,777||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69982)||1998 WY16|| align=right|14,8|| align=right|3,050|| align=right|0,109|| align=right|7,77|| align=right|5,325||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69983)||1998 WO17|| align=right|13,7|| align=right|3,193|| align=right|0,107|| align=right|20,77|| align=right|5,705||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69984)||1998 WG18|| align=right|14,3|| align=right|3,031|| align=right|0,090|| align=right|10,32|| align=right|5,277||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69985)||1998 WV22|| align=right|14,6|| align=right|3,157|| align=right|0,067|| align=right|10,46|| align=right|5,609||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69986)||1998 WW24|| align=right|7,5|| align=right|39,30|| align=right|0,223|| align=right|13,96|| align=right|247||PLT||18. november 1998||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(69987)||1998 WA25|| align=right|7,2|| align=right|42,36|| align=right|0,020|| align=right|1,05|| align=right|276||CBW||19. november 1998||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(69988)||1998 WA31|| align=right|7,5|| align=right|55,0|| align=right|0,428|| align=right|9,49|| align=right|408||SDO||18. november 1998||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(69989)||1998 WK31|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,175|| align=right|9,88|| align=right|5,388||MBA||19. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69990)||1998 WU31|| align=right|8,0|| align=right|39,10|| align=right|0,184|| align=right|6,60|| align=right|245||PLT||18. november 1998||Kitt Peak||Marc W. Buie
|-
|(69991)||1998 WP32|| align=right|14,4|| align=right|3,200|| align=right|0,153|| align=right|4,91|| align=right|5,723||MBA||19. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69992)||1998 WC33|| align=right|13,2|| align=right|3,115|| align=right|0,153|| align=right|15,05|| align=right|5,496||MBA||20. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(69993)||1998 WS37|| align=right|14,5|| align=right|3,216|| align=right|0,092|| align=right|7,13|| align=right|5,766||MBA||21. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69994)||1998 WT37|| align=right|14,6|| align=right|3,163|| align=right|0,109|| align=right|4,45|| align=right|5,625||MBA||21. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69995)||1998 WE38|| align=right|15,5|| align=right|3,137|| align=right|0,236|| align=right|7,09|| align=right|5,556||MBA||21. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(69996)||1998 WV40|| align=right|14,4|| align=right|3,033|| align=right|0,102|| align=right|9,24|| align=right|5,282||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69997)||1998 WX40|| align=right|14,4|| align=right|2,975|| align=right|0,130|| align=right|16,20|| align=right|5,130||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(69998)||1998 XD|| align=right|14,7|| align=right|2,976|| align=right|0,264|| align=right|8,79|| align=right|5,133||MBA||1. december 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(69999)||1998 XN|| align=right|14,1|| align=right|3,369|| align=right|0,105|| align=right|9,24|| align=right|6,182||MBA||9. december 1998||Kleť||Klet
|-
|(70000)||1998 XX6|| align=right|15,0|| align=right|3,176|| align=right|0,165|| align=right|1,37|| align=right|5,658||MBA||8. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov